Orsans puede referirse a: 

 Orsans, comuna francesa situada en Aude.
 Orsans, comuna francesa situada en Doubs.